Gavião ist der Name mehrerer Orte:

 Gavião (Alentejo), Kleinstadt in der Region Alentejo, Portugal
 Gavião (Norte), Ort und ehemalige Gemeinde in der Region Norte, Portugal
 Gavião (Brasilien)

Weitere Bedeutungen:
 Gavião (Fußballspieler), brasilianischer Fußballspieler (* 1980, vollständiger Name: Carlos Alberto Rodrigues Gavião)
 Gavião (Schiff, 1897) ein portugiesischer Küstendampfer auf Madeira